Jako zemětřesení ve střední Itálii jsou označovány tři zemětřesení z let 2016 a 2017:

 Zemětřesení ve střední Itálii 2016 ze srpna toho roku, 299 mrtvých
 Zemětřesení ve střední Itálii (říjen 2016), 3 mrtví
 Zemětřesení ve střední Itálii 2017 z ledna toho roku, 34 mrtvých

Oblast střední Itálie byla v minulosti zasažena dalšími zemětřeseními:

 Zemětřesení v L'Aquile 2009
 Zemětřesení v Amatrice 1639

Zemětřesení v Itálii